Vrbica (Semeljci), een plaats in de gemeente Semeljci in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
Vrbica (Veliko Trojstvo), een plaats in de gemeente Veliko Trojstvo in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora
Vrbica (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica